Björling ist der Familienname folgender Personen:

 David Björling (1873–1926), schwedischer Opernsänger (Tenor)
 Ewa Björling (* 1961), schwedische Politikerin der Moderata samlingspartiet
 Gunnar Björling (1887–1960), finnlandschwedischer Lyriker
 Johan Alfred Björling (1871–1892), schwedischer Botaniker und Polarforscher
 Jussi Björling (1911–1960), schwedischer Opernsänger (Tenor)
 Renée Björling (1898–1975), schwedische Schauspielerin
 Rolf Björling (1928–1993), schwedischer Opernsänger (Tenor)
 Sigurd Björling (1907–1983), schwedischer Opernsänger (Bariton)